Andre Begemann e Robin Haase erano i detentori del titolo, ma Begemann ha deciso di non prendere parte alla competizione. Haase ha fatto coppia con Michail Južnyj i due sono stati sconfitti al primo turno da Oliver Marach e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Aljaksandr Bury e Denis Istomin hanno sconfitto in finale Marach e Qureshi per 3–6, 6–2, [10–5].

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (primo turno)

  Oliver Marach /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
  Julian Knowle /  Philipp Oswald (semifinale)

Wildcard

  Adrien Bossel /  Marco Chiudinelli (primo turno)

  Henri Laaksonen /  Luca Margaroli (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2015
ATP World Tour 2015